Luca Marconi (Recanati, 3 agosto 1959) – politico italiano.
Luca Marconi (Rimini, 13 luglio 1989) – pilota motociclistico italiano.
Luca Marconi (Verbania, 2 novembre 1988) –  flautista italiano.